Banov se poate referi la:

Localități 
Banov, sat în județul Teleorman

Nume de persoane  
 Ivan Banov (1916 - 1982), partizan sovietic

Vezi și 
 Bánov